Bressant är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Marc Bressant (född 1938), fransk författare
 Pierre Bressant (född 1959), fransk basketbollspelare
 Prosper Bressant (1815–1886), fransk skådespelare

Franska efternamn